La Belle pode ser
 LaBelle (Flórida)
 La Belle (Missouri)

Ver também

Desambiguações de topônimos